

Лукавка — село в гміні Баранів Пулавського повіту Люблінського воєводства
 Лукавка — село в гміні Войцеховіце Опатовського повіту Свентокшиського воєводства